A Segunda División 1998–99-es szezonja volt a bajnokság hatvannyolcadik kiírása. A bajnokságban 22 csapat vett részt, a győztes a Málaga CF lett.

Végeredmény

Rájátszás

Megjegyzések

Segunda División szezonok
Spanyol 2